

Niemcy 
 Eppendorf – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Eppendorf – dzielnica Bochum
 Eppendorf – dzielnica Hamburga

inne
 Eppendorf – niemieckie przedsiębiorstwo produkujące aparaturę laboratoryjną